Комисса́рова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Комиссарова, Ирина Владимировна (Пухальская) (род. 1970) — советская и украинская волейболистка.
 Комиссарова, Кристина Олеговна (род. 2001) — российская футболистка.
 Комиссарова, Ксения Фёдоровна (1898—1979) — советская певица (меццо-сопрано), театровед. Заслуженная артистка РСФСР.
  Примечания